50 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 3 sierpnia, a finał 4 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 52 (55 zgłoszonych) zawodników z 47 państw.

Złoty medal zdobył Camille Lacourt reprezentujący Francję. Drugie miejsce zajęli Francuz Jérémy Stravius i Amerykanin Matt Grevers.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013